Behandlung steht für:

 eine medizinische Behandlung (Heilbehandlung, Therapie)
 die Behandlung eines Themas, zum Beispiel in Form einer Abhandlung oder Erörterung